|-
| (37101) 2000 UO96||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37102) 2000 UW98||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37103) 2000 UJ99||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37104) 2000 UP99||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37105) 2000 UA101||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37106) 2000 UC101||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37107) 2000 UK101||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37108) 2000 UG102||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37109) 2000 UZ102||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37110) 2000 UF103||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37111) 2000 UP103||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37112) 2000 UG104||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37113) 2000 UK104||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37114) 2000 UO104||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37115) 2000 UE105||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37116) 2000 UG110||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 37117 Narcissus||||1 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (37118) 2000 VW4||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37119) 2000 VQ6||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37120) 2000 VS6||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37121) 2000 VU7||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37122) 2000 VQ10||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37123) 2000 VW10||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37124) 2000 VH11||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37125) 2000 VP12||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37126) 2000 VX15||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37127) 2000 VU17||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37128) 2000 VD22||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37129) 2000 VZ22||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37130) 2000 VS26||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37131) 2000 VW29||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37132) 2000 VB30||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37133) 2000 VD30||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37134) 2000 VA32||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37135) 2000 VO32||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37136) 2000 VA33||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37137) 2000 VK33||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37138) 2000 VT33||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37139) 2000 VH38||||1 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (37140) 2000 VQ38||||1 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 37141 Повольни (Povolny)||||2 листопада 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (37142) 2000 VK41||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37143) 2000 VG44||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37144) 2000 VL44||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37145) 2000 VZ45||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37146) 2000 VD46||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37147) 2000 VF48||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37148) 2000 VF49||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37149) 2000 VX52||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37150) 2000 VJ53||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37151) 2000 VF55||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37152) 2000 VV56||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37153) 2000 VK57||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37154) 2000 VZ58||||8 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (37155) 2000 VD59||||5 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37156) 2000 VB60||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37157) 2000 VD61||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37158) 2000 VV61||||9 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37159) 2000 WX||2000 WX||17 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (37160) 2000 WR5||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37161) 2000 WE9||||20 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37162) 2000 WV9||||22 листопада 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| 37163 Гуахукаклаб (Huachucaclub)||||19 листопада 2000||Обсерваторія Джанк-Бонд||Джефрі Медкеф,Девід Гілі
|-
| (37164) 2000 WT12||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37165) 2000 WS13||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37166) 2000 WB22||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37167) 2000 WE22||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37168) 2000 WL22||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37169) 2000 WX22||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37170) 2000 WY26||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37171) 2000 WO28||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37172) 2000 WQ32||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37173) 2000 WW33||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37174) 2000 WE37||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37175) 2000 WJ40||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37176) 2000 WB42||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37177) 2000 WC43||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37178) 2000 WD45||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37179) 2000 WW45||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37180) 2000 WE46||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37181) 2000 WS49||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37182) 2000 WW49||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37183) 2000 WH50||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37184) 2000 WC53||||27 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37185) 2000 WJ58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37186) 2000 WC60||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37187) 2000 WP60||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37188) 2000 WE61||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37189) 2000 WJ62||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37190) 2000 WC63||||28 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (37191) 2000 WP69||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37192) 2000 WL70||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37193) 2000 WF73||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37194) 2000 WG73||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37195) 2000 WD75||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37196) 2000 WR76||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37197) 2000 WR77||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37198) 2000 WH79||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37199) 2000 WV92||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37200) 2000 WC93||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

37100